Stomiopeltis är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Stomiopeltis i familjen Micropeltidaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Micropeltidaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stomiopeltis